Самопоже́ртвование — готовность отказаться от удовольствий, от личных жизненных целей, от собственной жизни ради защиты интересов других людей; крайняя форма альтруизма.

Культурные различия 
Разные религии и традиции оценивают самопожертвование по-разному: как положительно, так и отрицательно. Согласно некоторым доктринам христианства эта форма поведения считается сверхчеловеческой добродетелью, достижимой лишь через посредство Иисуса Христа. Критики утверждают, что самопожертвование может приводить к психологическому отклонению, известному как «ненависть к себе». Этим эффектом иногда объясняют феномен «еврея, ненавидящего себя».

Психология
Американские ученые Дэвид Рэнд (David G. Rand) и Цив Эпштейн (Ziv G. Epstein) подвергли анализу более 50 текстов интервью получателей наград , чтобы выяснить, требовался ли им определенный самоконтроль для преодоления страха, или же их действия были спонтанными и необдуманными. Они пришли к выводу, что героические поступки были обычно бессознательными, совершавшие их люди сначала действовали и только потом думали и осознавали произошедшее. Учёные считают, что  человек постоянно вынужден помогать окружающим, однако одним из мотивов такого поведения служит ожидание ответной помощи через какое-либо время. Тем не менее, помощь другим становится привычкой, и в чрезвычайной ситуации человек начинает действовать автоматически, спасая чью-либо жизнь, рискуя собственной.

Российско-американский математик Сергей Гаврилец и его коллеги полагают, что негативные общие переживания укрепляют внутреннее единство группы и делают человека более склонным защищать других её членов. Это заставляет отдельных людей в экстремальных ситуациях жертвовать собой ради выживания других людей или идеалов какой-либо группы.

См. также 

 Аскеза
 Анатман
 Самость
 Камикадзе

Примечания 

Психология личности
Христианские добродетели